Hans Visser (biograaf)
 Hans Visser (musicus)
 Hans Visser (predikant)
 Hans Visser (voetballer)